Aysen kan syfta på följande platser:

Chile 

 Puerto Aisén, ort, Región de Aisén, Provincia de Aisén, 
 Región de Aisén, region, 

Robotskapade Chileförgreningar